Niemcy:
 Huchting – dzielnica Bremy

Osoby:
 Arnold Huchting – niemiecki rolnik